«Исчезновение на 7-й улице» () — фильм ужасов с элементами постапокалипсиса режиссёра Брэда Андерсона, главные роли в котором исполнили Хейден Кристенсен, Тэнди Ньютон и Джон Легуизамо. Премьера в России прошла 17 февраля 2011 года.

Сюжет 
Странное затмение спускается на Детройт, к восходу солнца лишь несколько человек остаются живыми среди одежды, брошенных автомобилей и теней. Репортёр Люк находит улицы вокруг своего дома устрашающе пустыми. Пол, киномеханик, оказывается совершенно один в недавно полном людьми кинотеатре. Доктор Розмари возвращается в пустую больницу, а Джеймс, перепуганный мальчик, ждёт, пока вернется его мама. Все они находят путь к бару, единственному источнику света в округе. Наличие генератора и запасов еды делают его последним убежищем в опустевшем городе и защитой в борьбе за выживание…

В ролях 
 Хейден Кристенсен — Люк
 Тэнди Ньютон — Розмари
 Джон Легуизамо — Пол

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 47 %, на основании 58 рецензий критиков, со средней оценкой 5.08 из 10.

На сайте Metacritic у фильма 50 баллов, что основано на 14 обзорах критиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Фильмы ужасов США
Постапокалиптические фильмы
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы о Детройте
Фильмы США 2010 года
Фильмы о журналистах
Фильмы о врачах